Philomedes är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Wilhelm Lilljeborg 1853. Philomedes ingår i familjen Philomedidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Musselkräftor
Philomedes